Саїд-паша (1791—1817) — 11-й правитель Мамлюцького Ірака в 1813—1816 роках.
 Мухаммад Саїд-паша (1822—1863) — валі Єгипту і Судану в 1854—1863 роках.
 Кючюк Мехмед Саїд-паша (1835—1914) — турецький політичний діяч, 6-разовий Великий візир Османської імперії.
 Мухаммед Саїд-паша (1863—1928) — єгипетський державний і політичний діяч, двічі обіймав посаду прем'єр-міністра країни.